Kabos férfikeresztnév, a Jakab régi magyar Jakabos alakjának a rövidülése
 Kabos, családnév